Schwienbacher ist der Familienname folgender Personen:

Freddy Schwienbacher (* 1975), ehemaliger italienischer Skilangläufer
Patrick Schwienbacher (* 1982), italienischer Rennrodler